Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Victoria Azarenka et Maria Kirilenko.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Madrid
Sport en Espagne en 2011
Tennis en avril 2011
Tennis en mai 2011